746 км — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 746 км — остановочный пункт Казахстанской железной дороги. Код 675341.
 746 км — остановочный пункт Горьковской железной дороги в Республике Татарстан. Код 248938.
 746 км — остановочный пункт Куйбышевской железной дороги в Ульяновской области. Код 642155.
 746 км, ПЛ 746 КМ — остановочный пункт Северной железной дороги в Архангельской области. Код 297559.
  — остановочный пункт Южной железной дороги в Черниговской области. Код 428512.